Bošnjane (gmina Paraćin) – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Paraćin
 Bošnjane (gmina Rača) – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Rača
 Bošnjane (gmina Varvarin) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Varvarin